Göda – comune della Sassonia, in Germania
 Goda – re vandalo
 Goda-ikka – gruppo della yakuza

Pagine correlate 
Gouda

Altri progetti